Ürümqi oder Urumtschi steht für:

 Ürümqi, Stadt in China
 Ürümqi (Kreis), Kreis der Stadt Ürümqi
 (2729) Urumqi, Asteroid des Hauptgürtels